Парка:
 Парка — вид куртки.
 Парка — река в республике Мордовия
 Парка — богиня-пряха, богиня судьбы в древнеримской мифологии.